AAQ est un code, qui peut désigner :
  ;
 .

AAQ est un sigle, qui peut désigner :
 les associations québécoises :
 Alliance autochtone du Québec, association fondée en 1972 pour la défense des intérêts des communautés amérindiennes au Québec et au Canada,
 Association des acupuncteurs du Québec, organisme privé sans but lucratif, distinct de l'Ordre des acupuncteurs du Québec,
 Association des anesthésiologistes du Québec, association de médecins spécialisés en anesthésiologie-réanimation, fondée en 1965 et affiliée à  la Fédération des médecins spécialistes du Québec,
 Association des anthropologues du Québec, organisme sans but lucratif fondé en 1994, et regroupant professionnels, étudiants et universitaires dans les différents domaines de l'anthropologie,
 Association des aquaculteurs du Québec, association créée en 2000, succédant à la précédente Association des Aquiculteurs du Québec,
 Association des archéologues du Québec, organisme à but non lucratif fondé en 1979 et regroupant des archéologues professionnels,
 Association des archivistes du Québec, association créée en 1967 et rassemblant des archivistes du Québec et de la communauté francophone au Canada.